AICA puede referirse a:

 AICA, Agencia Informativa Católica Argentina.
 AICA, áreas importantes para la conservación de las aves.
 AICA, Asociación Internacional de Críticos de Arte.
 AICA, arteria cerebelosa anteroinferior, por sus siglas en inglés.